Комарова Аліна Іванівна (1938) — український вчений у галузі філософії, громадська діячка, Доктор філософських наук, професор, дійсний член Міжнародної академії інтегративної антропології
 Комарова Галина Василівна (1942—2010) — радянська і російська актриса театру і кіно
 Комарова Галина Михайлівна (1887—1938) — українська поетка, перекладачка
 Комарова Лариса Олексіївна (* 1964) — український учений, громадський діяч, лауреатка державної премії в галузі науки і техніки України, доктор технічних наук.
 Комарова Тетяна Олександрівна — українська актриса театру (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра) і кіно
 Комарова Ольга Альбертівна — український економіст

Комарова — присілок, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Комарова — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Комарова — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Комаров